On appelle fréquemment « fête des Eaux » les festivités de Nouvel An (au mois d'avril) dans certains pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'on y organise des courses de pirogues et que les gens s'aspergent d'eau dans les rues. Cette fête prend les noms de :
Thingyan en Birmanie ;
 Bon Om Tuk au Cambodge ;
Pimai au Laos ;
Songkran en Thaïlande.